Star City (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Een plaats in de Verenigde Staten:
 Star City (Arkansas)
 Star City (Indiana)
 Star City (West Virginia)
 Sterrenstad, een plaats in Rusland, waar kosmonauten getraind worden